Фејет има више значења:
 Округ Фејет (Џорџија)
 Округ Фејет (Ајова)
 Округ Фејет (Алабама)
 Округ Фејет (Западна Вирџинија)
 Округ Фејет (Илиноис)
 Округ Фејет (Индијана)
 Округ Фејет (Кентаки)
 Округ Фејет (Охајо)
 Округ Фејет (Пенсилванија)
 Округ Фејет (Тексас)
 Округ Фејет (Тенеси)
 Фејет (Алабама)
 Фејет (Јута)
 Фејет (Мисисипи)
 Фејет (Мисури)